Tribuna FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Opera no dial FM, na frequência 99.1 mHz. A emissora pertence a Rede Tribuna, conglomerado de comunicação do Grupo Industrial João Santos, que também controla outras duas emissoras semelhantes em FM nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Recife, Pernambuco.

História 
A rádio foi a segunda FM do grupo instalada no Espírito Santo, sendo a primeira em 1979 na cidade de Cachoeiro de Itapemirim que também serviu como modelo para a nova emissora. A Tribuna FM foi inaugurada em 30 de março de 1980 e em seu início tinha programação popular, seguindo com esta proposta até 1985. Em 1986, a Tribuna FM passou a ser uma rádio segmentada ao estilo adulto-contemporâneo, inspirada na JB FM do Rio de Janeiro. Em 1992, passou a operar sua programação apenas com CDs e funcionar 24 horas, se tornando a primeira rádio digital do estado em 1994.

Em 2017, a emissora aparecia entre as 10 estações mais ouvidas da Grande Vitória, liderando o segmento adulto-contemporâneo.

Estações de rádio do Espírito Santo
Estações de rádio fundadas em 1980
Rede Tribuna